Bursa, l'antique Pruse, plus tard connue sous le nom de Brousse, une ville de Turquie.
 Bursa, une province de Turquie.
 Bursa, la circonscription électorale de cette province.
 Bursa, un genre de mollusques.